Северный Сад — хутор в Миллеровском районе Ростовской области. Официально образован в 2015 г

Входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
Находится в 11 километрах от центра Первомайского сельского поселения — хутора Малотокмацкого.

Улицы 
 проезд Солнечный
 тупик Зелёный
 улица Молодёжная
 улица Плодопитомническая
 улица Производственная
 улица С. Мажурина
 улица Садовая

История 
Населённый пункт с 1946 года, когда в Миллеровском районе образовался плодопитомник и началось строительство жилых домов. Некоторое время он относился к городу Миллерово. В 1991 году хутор присоединили к Первомайскому сельсовету. В то время в хуторе работал плодосовхоз назывался «Северный сад». Потом организация развалилась, а название осталось.

Население 
В 2010 году — 314 человек, в 2016 году — 313 человек.

Инфраструктура 
Дороги в хуторе асфальтированные. Есть электрическое и газовое снабжение, холодная вода, автобусное сообщение.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Миллеровского района